La Voivre, commune française de la Haute-Saône
 La Voivre, commune française des Vosges

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France